Le psaume 81 peut désigner :
 le psaume 81 (80) : psaume 81 selon la numérotation hébraïque, psaume 80 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 82 (81) : psaume 82 selon la numérotation hébraïque, psaume 81 selon la numérotation grecque.